Programmgesellschaft für Kabel- und Satellitenrundfunk (początkowa nazwa programu telewizyjnego Sat.1)
 Państwowa Komunikacja Samochodowa
 Karabin maszynowy PK/PKS
 Polski Klub Sportowy Polonia Karwina
 PKS – polska grupa punk rockowa
 PKS – Zespół Pallistera-Killiana
 Partai Keadilan Sejahtera – islamistyczna partia indonezyjska
 Skrót PKS jest również oznaczeniem powiatu kościańskiego na polskich tablicach rejestracyjnych